American Legion Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 American Legion Lake (Georgia), im Meriwether County
 American Legion Lake (Mississippi), im Perry County